Блуминг-Прери:

 Блуминг-Прери — город в округах Стил и Додж, штат Миннесота, США
 Блуминг-Прери — тауншип в округе Стил, Миннесота, США